Thorgal je komiksový cyklus a zároveň jmého jeho hlavního hrdiny. Spisovatelem je Belgičan Jean Van Hamme, jehož v posledních dílech nahradil Yves Senté a kreslířem Polák Grzegorz Rosiński. První díl vyšel v roce 1980, na konci roku 2010 vyšel 32. díl.

Příběhy jsou zasazeny do doby kolem roku 1000 a kombinují historické, mystické a sci-fi motivy do konzistentního fiktivního světa. Hlavní hrdina, přicházející z neznáma a je vychován Vikingy. Brzy se projeví jeho nadlidské schopnosti, ačkoliv on sám touží po klidném životě. Ožení se s princeznou Aaricií, s níž má postupně dvě děti. Ty jsou také hrdiny některých z příběhů; Sentého díly jsou již věnovány výhradně Jolanovi jako hlavní postavě.

Postavy 
 Thorgal Aegirsson – syn Vartha a Hayne, vnuk Xargose, kapitána vesmírné lodi; vychován Vikingy, válečník a lučištník
 Aaricia – dcera Gandalfa Šíleného, manželka Thorgala
 Jolan – syn Thorgala a Aaricie s mimořádnými schopnostmi zděděnými díky Thorgalovu původu
 Vlčice (Louve) – dcera Thorgala a Aaricie, která umí rozmlouvat se zvířaty
 Kriss z Valnoru – půvabná válečnice a hlavní sokyně Thorgala; po ztrátě jeho paměti se vydává za jeho manželku
 Aniel – syn Thorgala a Kriss

Díly 
V závorkách jsou data prvního francouzského vydání a francouzský název, ISBN odpovídá českému vydání, pokud takové bylo. Seznam je rozčleněn na cykly, v nichž navazuje děj a postavy jednotlivých dílů pevněji na sebe.

Píše (spisovatel) Jean Van Hamme, kreslí Grzegorz Rosiński 
 Cyklus la Reine des Mers Gelées
 1. : Zrazená čarodějka (La Magicienne trahie,Presque le Paradis… leden 1980)  ; druhý příběh Téměř ráj … česky též v CREW² 6/2004, )
 2. : Ostrov v ledových mořích (L'Île des mers gelées, říjen 1980) 
 Cyklus Brek Zarith
 3. : Nad jezerem beze dna (Les 3 Vieillards du pays d'Aran říjen 1981) 
 4. : Černá galéra (La Galère noire květen 1982) 
 5. : V říši stínů (Au-delà des ombres (août 1983) 
 6. : Pád Brek Zarithu (La Chute de Brek Zarith, červen 1984) 
 Album clef : L'autre côté
 7. : Dítě z hvězd (Enfant des étoiles, září 1984), 1990 S-PREES 
 Nezávislý příběh
 8. : Alinoë (Alinoë, únor 1985), 18.3.2004 BB/art 
 Cyklus země Qaa
 9. : Lukostřelci (Les Archers září 1985), 1999 CREW 
 10. : Země Qaa (Le Pays Qâ, duben 1986), 1.9.2004 BB/art 
 11. : Tanatlokovy oči (Les Yeux de Tanatloc), říjen 1986) 
 12. : Město ztraceného boha (La Cité du dieu perdu, říjen 1987) 
 13. : Mezi zemí a světlem (Entre terre et lumière, listopad 1988) 
 Album clef : La porte de l'horizon
 14. : Aaricie (Aaricia, květen 1989) 
 Nezávislé příběhy
 15. : Vládce hor (Le Maître des montagnes, říjen 1989) 
 16. : Vlčice (Louve, listopad 1990) 
 17. : Strážkyně klíčů (La Gardienne des clés, červen 1991) 
 Cycle de la forteresse invisible
 18. : Sluneční meč (L'Épée-soleil, duben 1992) 
 19. : Neviditelná pevnost (La Forteresse invisible, listopad 1993)
 20. : Znamení vyhnanců (La Marque des bannis, září 1994)
 21. : Ogotajova koruna (La Couronne d'Ogotaï, listopad 1995)
 22. : Obři (Géants, listopad 1996)
 23. : Klec (La Cage, listopad 1997)
 Nezávislé příběhy
 24. : Arachnea (Arachnéa, duben 1999)
 25. : Modrý mor (Le Mal bleu, listopad 1999)
 Cycle : Le barbare
 26. : Království pod pískem (Le Royaume sous le sable, listopad 2001)
 27. : Barbar (Le Barbare, listopad 2002)
 28. : Kriss z Valnoru (Kriss De Valnor, říjen 2004)
 29. : Obětina (Le Sacrifice, listopad 2006)

Píše (spisovatel) Yves Senté, kreslí Grzegorz Rosiński 
 Cycle de Jolan
 30. : Já, Jolan (Moi, Jolan, srpen 2007)
 31. : (Le Bouclier de Thor, listopad 2008)
 32. : (La bataille d'Asgard, listopad 2010)
 Cycle des mages rouges et de la religion unique
 33. : (Le bateau-sabre, 2011)
 34. : (Kah-Aniel), 2014)

Píše (spisovatel) Xavier Dorison, kreslí Grzegorz Rosiński 
 Cycle des mages rouges et de la religion unique
 35. : (Le Feu écarlate, 2016)

Píše (spisovatel) Yann, kreslí Grzegorz Rosiński 
 Cycle des mages rouges et de la religion unique
 36. : (Aniel, 2018)

Souborná vydání v Česku 
 19.–23. : Neviditelná pevnost 
 24.–29. : Barbar

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky - pouze francouzsky
 Thorgal - seriál článků věnovaný Thogalovi

Komiksy
Science fantasy